Wiesigel ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Wiesigel (* 1948), deutsche Autorin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Jochen Wiesigel (* 1946), deutscher Autor